Коритненська сільська рада — Хмельницька область, Білогірський район
 Коритненська сільська рада — Чернівецька область, Вижницький район

 Коритненська сільська рада — колишня сільська рада Балтського району Одеської області, у серпні 2015 увійшла до складу Балтської міської громади